Claude-Simon Amat (1761-1794), homme politique français ;
 David Amat (19?-), joueur français de rugby à XIII ;
 Hamzah Awang Amat (1940-2001), dalang de Wayang Kulit (artiste de théâtre d'ombres malaisien) ;
 Henri Amat (1813-1891), homme politique français ;
 Jean-Baptiste Amat (1877-1961), homme politique français ;
 Jean Joseph Amat (1779-1848), homme politique français ; 
 Jean-Pierre Amat (1962-), tireur à la carabine français ;
 Joaquim Amat-Piniella (1913-1974), écrivain espagnol ;
 Jordi Amat (1992-), footballeur espagnol ;
 Jorge Amat (19?-), réalisateur de cinéma et télévision et un photographe français ;
 Josefa Carpena-Amat (1919-2005), militante féministe et anarchiste espagnole ;
 Juan Amat (1946-2022), joueur de hockey sur gazon espagnol ;
 Juan Rico y Amat (1821-1870), écrivain, historien, journaliste, dramaturge et juriste espagnol ;
 Luigi Amat di San Filippo e Sorso (1796-1878), cardinal italien ;
 Pancho Amat (1950-), musicien cubain ;
 Pascual Amat (1856-1928), avocat, militaire et homme politique espagnol ;
 Pedro Amat (1940-), joueur espagnol de hockey sur gazon ;
 Victòria Pujolar Amat (1921-2017), peintre et résistante républicaine espagnole.

Patronyme italien
Patronyme hispanique